Gidle (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Gidle (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente